Ostertal und Ostertaltobel sind Talnamen (sortiert nach Vorfluter):

 Ostertal (Blies), Flusstal der Oster, linksseitiger Zufluss der Blies in Wiebelskirchen, Stadt Neunkirchen, Landkreis Neunkirchen, Saarland; mit Ostertalbahn
 Ostertal (Brehmbach), rechtes Bachtal zum Brehmbach vor Brehmen, Gemeinde Königheim, Main-Tauber-Kreis
 Ostertal (Donau), rechtes Bachtal zur Donau bei Mühlheim an der Donau, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Ostertal, Tal des Ostertalgrabens, rechter Oberlauf von der Hörndlwand des Rammelbachs (zur Seetraun) im Seehauser Forst bei Seehaus, Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern

 Ostertaltobel, Tal des Ostertalbachs, rechter Zufluss der Gunzesrieder Ach an der Gunzesriedsäge, Gemarkung Gunzesried, Gemeinde Blaichach, Landkreis Oberallgäu, Bayern